Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2012 – piąte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się w formie turnieju rozegranego w dniach 25–26 sierpnia 2012 roku w australijskim Sydney. Była to jednocześnie kwalifikacja do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
W rozegranym na North Sydney Oval turnieju startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich drużyn, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca, w których stawką były również dwa miejsca w finałach Pucharu Świata 2013, o które walczyły wszystkie drużyny poza Samoańczykami, mającymi już zapewniony awans.

Turniej był transmitowany w Internecie.

Faworytami zawodów byli gospodarze oraz reprezentanci Samoa, którzy bez większych problemów pokonali swoich przeciwników w drodze do decydującego meczu. W finale natomiast zwycięscy okazali się Australijczycy, którzy wraz ze zdobywcami trzeciego miejsca – reprezentacją Tonga – zagwarantowali sobie udział w turnieju finałowym Pucharu Świata.

Najwięcej przyłożeń – dziewięć – w turnieju zdobył Australijczyk Pama Fou, co z czterdziestoma pięcioma punktami dało mu też pozycję lidera w klasyfikacji najskuteczniejszych.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2012 w rugby union
2012 w Australii
Sport w Sydney
Rugby union w Australii